

Geografia 
 Aat – nome olandese di Ath (Belgio)

Sigle 
 Apple Advanced Typography – formato di font della Apple
 Armored Assault Tank – Veicolo da battaglia dell'universo immaginario di Guerre stellari
 Australian Antarctic Territory – Territorio antartico australiano
 Aspartato aminotransferasi

Codici 
 AAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Altay, Altay (Cina)
 aat – codice ISO 639-3 della lingua albanese arvanitica